Pierre Lorrain (1942-2004), un avocat et homme politique canadien.
Pierre Lorrain (1953-), un journaliste et écrivain français, spécialiste de l’URSS.